Åkær ist der Name folgender geographischer Objekte in Dänemark:

 Åkær (Viborg Kommune), Ort in der Viborg Kommune
 Åkær (Hads Herred), Herrenhaus in Falling Sogn, Odder Kommune
 Åkær Å (Hads Herred), Fluss in Falling Sogn, Odder Kommune